El término Lucerna puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 

Suiza
 Lucerna: ciudad suiza, capital del distrito y del cantón de Lucerna.
 Lucerna: distrito suizo, ubicado en el cantón de Lucerna.
 Lucerna: cantón suizo.
Honduras
 Lucerna: municipio de Honduras, en el departamento de Ocotepeque.
República Dominicana
 Lucerna: popular sector de Santo Domingo, en la República Dominicana.

Otros significados 

 Lucerna: colectivo poético de la ciudad de Zamora, activo en 1995-2002.
 Lucerna: lago de Suiza, también conocido como el lago de los Cuatro Cantones.
 Lucerna: leyenda perteneciente a la mitología chilota.
 Lucerna (lámpara): fueron lámparas de aceite romanas, usadas también en época visigoda.
 Lucerna (ganado): raza de ganado colombiano.